Ненадич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ненадич, Милан (род. 1943) — югославский борец греко-римского и вольного стилей.
 Ненадич, Петар (род. 1986) — сербский гандболист.